ICCC steht für:

 International Chamber Choir Competition Marktoberdorf, siehe Internationaler Kammerchor-Wettbewerb Marktoberdorf
 International Council of Community Churches, Zusammenschluss christlicher Kirchengemeinden

Abkürzung